Klusak ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Klusak (1903–1987), deutscher Wirtschaftsjurist
 Norbert Klusak (1936–1986), deutscher Jurist und Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes

Siehe auch:

 Jan Klusák